Ezo steht für:
 Ezo (Volk), Volk in Japan
 Ezo (Vorname), weiblicher Vorname
 den alten Namen für die japanische Insel Hokkaidō
 Republik Ezo, kurzlebiger Staat im 19. Jahrhundert auf der Insel Ezo
 Ezo (Südsudan), Stadt im Südsudan

EZO steht für:
 Eisenbahnzollordnung, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen

Abkürzung